Marrom — cor; castanho em português europeu
Castanea sativa — castanheiro, árvore que produza a madeira chamada castanho
Agrostis capillaris — espécie de gramínea do género Agrostis

Desambiguações de vegetais